Theis steht für:
 Theis (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kurzform von Matthias
 Theis (Automarke), 1933 in Berlin gebauter Kleinwagen
 Friedr. Gustav Theis Kaltwalzwerke (Theis-Gruppe) in Hagen

Siehe auch:
 Theiß (Begriffsklärung) (Theiss)
 Theys (Begriffsklärung)
 Teis
 Teiș
 Thais
 Tais (Begriffsklärung)